A Hont német eredetű név, egy Szent István király idejében Magyarországra érkezett német lovag neve. A név jelentése bizonytalan, talán száznagy vagy ifjú, legény. 


Gyakorisága
Az 1990-es években a Hont szórványos név, a 2000-es években nem szerepel a 100 leggyakoribb férfinév között.

Névnapok
 január 9. 
 október 11. 
 október 20.

Híres Hontok

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (H)
Férfikeresztnevek (H)
Német eredetű magyar férfikeresztnevek